Il doppio del torneo di tennis Telford Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jeremy Bates e Nick Brown che hanno battuto in finale Ronnie Båthman e Rikard Bergh 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Ronnie Båthman /  Rikard Bergh (finale)
 Peter Svensson /  Jorgen Windahl (semifinali)

 Eddie Edwards /  David Felgate (quarti di finale)
 Peter Palandjian /  Brad Pearce (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Telford Challenger 1989